

Sigle 
 Istituto tecnico per il turismo – tipo di scuola secondaria di secondo grado italiana
 Istituto tecnico tecnologico – tipo di scuola secondaria di secondo grado italiana
 Intention to treat – concetto di epidemiologia

Televisione 
 Italia Teen Television (abbreviato come IT o ITT) – canale satellitare attivo fino al 2005.

Altro 
 ITT Corporation – azienda statunitense attiva in diversi settori
 ITT Interconnect Solutions – azienda statunitense di telecomunicazioni